Ferrari kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank D. Ferrari
 Johann Angelo Ferrari
 Enrico Ferrari

Robotskapade auktorsförkortningar